National Union kan henvise til flere artikler:

National Union Party (USA)
National Union (Israel)